Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1996 je štiriindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 8. in 10. marcem 1996 v dvorani Globen v Stockholmu, Švedska. Udeležilo se ga je 463 atletov iz 44-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1996
1996 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Stockholmu